Atlanta 2 Memphis — спільний студійний альбом американських реперів Pastor Troy і Criminal Manne, виданий лейблом Money and the Power LLC 31 жовтня 2006 р. Дистриб'ютор: Select-O-Hits. Мастеринг: Кевін Нікс, Ларрі Нікс. «Crossroads» (з іншим бітом) та «On the Block» також потрапили до By Choice or by Force. Другий диск — Chopped & Screwed-версія. Всі треки спродюсував DJ Squeeky.

Список пісень 

Диск 1
 «Chirps» — 0:40
 «We Ain't Playin'» — 3:14
 «Yellow Whips» (з участю Mr. Mudd) — 4:25
 «Strapped» — 4:09
 «ATL 2 Memphis» (з участю Yung Kee) — 4:11
 «Crossroads» — 3:42
 «Y'all Know Me» — 3:16
 «Wiggle It» — 3:19
 «Yeah Yeah» — 4:03
 «Up Early» — 3:08
 «On the Block» (з участю Mr. Mudd) — 3:47
 «Stallion» — 4:46
 «Ice Game» — 3:48
 «Stop Lyin'» — 3:50
 «Outro» — 3:52

Диск 2
 «Intro» — 0:55
 «We Ain't Playin'» — 5:38
 «I'm Strapped» — 4:41
 «Wiggle It» — 3:53
 «Yeah Yeah» — 4:00
 «DJ Black Interlude» — 0:30
 «Yellow Whips» (з участю Mr. Mudd) — 6:24
 «Up Early» — 4:00
 «ATL 2 Memphis» (з участю Yung Kee) — 4:16
 «Stallion» — 5:19
 «DJ Black Interlude» — 0:21
 «Crossroad» — 4:34
 «On the Block» (з участю Mr. Mudd) — 4:20
 «Ice Game» — 4:51
 «Ya'll Know Me» — 6:41
 «DJ Squeeky & Criminal Manne» — 3:37
 «Stop Lyin'» — 4:12
 «DJ Black Outro» — 0:51

Чартові позиції

Посилання 

Музичні альбоми 2006
Альбоми Pastor Troy
Англомовні музичні альбоми